Орехово — деревня в Опочецком районе Псковской области, входит в состав Болгатовской волости. Деревня расположена в 19 км к востоку от города Опочка. По деревне протекает река Изгожка и рассекает деревню на две части, также в реку Изгожка впадает ручей Лисовка. Основная достопримечательность деревни это родник, расположенный возле моста через ручей Лисовка.

О деревне 
Деревня Орехово появилась в виде хутора в начале XX века во время столыпинской реформы, одному из зажиточных крестьян дали земельный участок на берегу реки для создания водяной мельницы.

Во времена советской власти на территории деревни находились животноводческие комплексы для крупнорогатого скота, то есть основным видом сельского хозяйство было животноводство. В период ВОВ по деревне вдоль реки проходила германская оборонительная линия «Рейер».

В настоящее время на период 2012 года постоянно проживаюих граждан нет, в летний сезон приезжают в деревенские дома дачники.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района